Договор в Монпелье () — договор, подписанный в Монпелье 18 октября 1622 года между королем Франции Людовиком XIII и лидером гугенотов Анри де Роганом. Договор последовал за неудачной осадой королем Монпелье и завершил военные действия между французскими роялистами и гугенотами. Кроме того, он подтвердил принципы Нантского эдикта, позволив гугенотам сохранить свои многочисленные форты и гарнизоны.

Литература 
 Salmon, J. H. M. Peasant Revolt in Vivarais, 1575—1580. French Historical Studies, Vol. 11, No. 1, (Spring 1979). Duke University Press.
 Knecht, R. J. The French Civil Wars (2000) Pearson Education Limited.

События 18 октября
1622 год
Законодательство о религии
Свобода совести
Реформация во Франции
История кальвинизма
Право старого режима во Франции
История Монпелье